Mozart e Salieri – testo teatrale di Aleksandr Sergeevič Puškin
 Mozart e Salieri – opera di Rimskij-Korsakov, tratto dal testo teatrale Puškin